Els Quatre Fantàstics, equip de superherois de Marvel Comics
 Els quatre fantàstics (pel·lícula) (Fantastic Four), pel·lícula de 2005 basada en els superherois de Marvel Comics
 Fantastic Four (comic book), col·lecció principal de còmics de Marvel Comics protagonitzada per l'equip de superherois.
 Fantastic Four (pel·lícula de 2015), pel·lícula de 2015 basada en els superherois de Marvel Comics 
 Fantastic Four (videojoc de 2005), videojoc basat en la pel·lícula creat per 7 Studios